Kazimierz Cyprian Ujazdowski (1898–1942) – polski adwokat, publicysta.
 Kazimierz Mieczysław Ujazdowski (1934–2016) – polski adwokat, polityk
 Kazimierz Michał Ujazdowski (ur. 1964) – polski polityk, minister, były wiceprezes PiS–u